Адамовцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Адамовцы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Адамовцы — деревня в Воложинском районе Минской области.